Leela sin igual es el episodio 48 (décimo sexto de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Leela le dice a Fry que deje los prismáticos, que la pared del club de estriptis no va a derrumbarse dos veces en el mismo día. Sin embargo lo que está mirando Fry es una nueva pizzería que han abierto enfrente. Así que van todos a la pizzería pero a ninguno les gusta la comida puesto que sus propietarios son de otro planeta y las pizzas que hacen no son del gusto de la gente. Así que Fry comienza dándoles algunos consejos sobre como hacer pizzas al estilo de la tierra. Luego, puesto que todavía conocen el blernsball, les propone una partida contra Planet Express. Durante el partido Leela lanza la pelota, pero como tiene un problema de percepción de la profundidad deja fuera de combate al bateador del equipo contrario.

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2002